O nome Chebi, que significa Andorinha em coreano, foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:
 Tufão Chebi (2001) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 3 que afetou Taiwan e atingiu a costa leste da China.
 Tufão Chebi (2006) - tufão com intnsidade equivalente a um furacão de categoria 4 que atingiu o norte das Filipinas, causando 1 fatalidade.

Desambiguação